Selfoss (stad), een stad op IJsland
UMF Selfoss, een omnisportvereniging uit die stad
Selfoss (waterval), een waterval op IJsland